Мессаже — французская фамилия. Известные носители:
 Мессаже, Андре (1853—1929) — французский композитор.
 Мессаже, Аннет (род. 1943) — французский художник.